

Patronyme 

 Didier Boubé (1957- ), pentathlonien français.

Homophone